Кшиштоф Радзивілл (Перун)
Кшиштоф Радзивілл (молодший)